

Géographie 
 Djoliba est l'appellation en langue mandingue du fleuve Niger.
 Djoliba est une ville du Mali.

Sport 
 Djoliba AC, club de football malien basé à Bamako.